Hidra je lahko:
Hidra, tretja luna planeta Pluton
Hidra (otok), otok v Saronskem otočju
Lernejska Hidra, devetglava kača, ki jo je v grški mitologiji ubil Herkul
trdoživnjaki ali hidre, skupina ožigalkarjev